Robert Parker puede referirse a:

 Robert A. Parker, astronauta de la NASA.
 Robert B. Parker, escritor estadounidense.
 Robert LeRoy Parker, verdadero nombre de Butch Cassidy.
 Robert M. Parker, crítico de vino estadounidense.